Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2003 () проводился в городе Галифакс (Новая Шотландия) (Новая Шотландия) c 1 по 9 марта 2003 года. Турнир проводился в 74-й раз. В Новой Шотландии чемпионат проводился в 5-й раз, в Галифаксе — в 5-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2003, который проходил в апреле 2003 в городе Виннипег (Канада).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (21-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (для команды скипа Рэнди Фёрби это была 3-я победа, причём 3-я победа подряд), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Новая Шотландия (скип Марк Дэйси).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не проводится.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из )

Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC−4.

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Четвертьфиналы 
3-я команда против 4-й

7 марта, 15:00

1-я команда против 2-й

7 марта, 20:00

Полуфинал 
8 марта, 14:30

Финал 
9 марта, 19:00

Итоговая классификация 

 команда, на чемпионате мира 2003 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  Bob Jenion

 Hec Gervais Most Valuable Player Award
(Приз самому ценному игроку имени Гектора Жерве)
  Дэвид Недохин

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Ассоциации кёрлинга Канады
 Soudog's Curling History Site - 2003 NOKIA BRIER

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2003

2003
Спорт в Канаде в 2003 году
Спортивные соревнования в Галифаксе (Новая Шотландия)